Prince of Persia se poate referi la unul din următoarele jocuri video:

Prince of Persia, franciza de jocuri video  
Prince of Persia (1989)
Prince of Persia 2: The Shadow and the Flame, joc video din 1994 
Prince of Persia 3D, joc video din 1999  
Prince of Persia: The Sands of Time, joc video din 2003  
Prince of Persia: Warrior Within, joc video din 2004  
Prince of Persia: The Two Thrones,joc video din 2005  
Battles of Prince of Persia, joc video din 2005  
Prince of Persia Classic, joc video din 2007 
Prince of Persia (2008)
Prince of Persia: The Fallen King, joc video din 2008  
 Prince of Persia: The Forgotten Sands, joc video din 2010  Prince of Persia se mai poate referi și la:

Prince of Persia: The Sands of Time (film), un film din 2010 
Prince (Prince of Persia), personajul principal din jocul video sau din film
Qamar al-Aqmar, cunoscut ca "Prince of Persia", personajul principal din povestea Calul de abanos din O mie și una de nopți''
Listă de regi din Persia
Prințul de Persia, un înger demonic din Biblie menționat în Cartea lui Daniel, capitolul 11.

Prince of Persia